Ла́кі (, від luck — вдача, везіння, доля, щастя) — везунчик, улюбленець долі, щасливчик, тобто людина або створіння, якій щастить, наділений вдачею. Часто використовується як прізвисько або кличка тварини.
 Лакі () — щитовий вулкан на півдні Ісландії, на південний захід від льодовика Ватнайокутль, недалеко від містечка Кірк'юьаярклойстур
 Лакі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди

Див. також 
 Лак
 Лаки
 Лакія • Лакці — історичний регіон і етнос на півночі Кавказу, териториально є відповідником для Лакський район, Дагестан.